National Board of Review Award for Best Supporting Actor је једна од годишњих филмских награда коју додељује National Board of Review.

1950е

1960е

1970е

1980е

1990е

2000е

2010е

Филмске награде